Падука:
 Падука, Анатолий Иванович — советский и украинский актёр театра и кино.
Падука — название древней обуви в Южной и Юго-Восточной Азии, отпечатков стоп или открытой обуви, а также почётный титул.
Падука — город в штате Кентукки, США